Alekszej Ivanovics Abrikoszov (1875–1955) orosz-szovjet patológus
Alekszej Alekszejevics Abrikoszov (1928–2017) Nobel-díjas orosz elméleti fizikus, Alekszej Ivanovics Abrikoszov fia